Dömanskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Dömmanskär (Kökar, Åland), 
 Dömanskär, Houtskär, Åboland, 
 Dömanskär, Korpo, Åboland,

Se även
Dömmaskär
Dömmanskär
Dömmaskäret
Dömmasskäret
Dödman

Robotskapade Finlandförgreningar